Мориваки — японская фамилия. Известные носители:
 Мориваки, Йоко (1932–1945) — японская девочка-документалист.
 Мориваки, Рёта (1986) — японский футболист.
 Мориваки, Ясухико (1952) — японский дзюдоист.